Zgraja bezeichnet:
 Hannelore Eva Zgraja (* 1944), österreichische Rechts- und Politikwissenschaftlerin
 Katarina Zgraja
 Krzysztof Zgraja (* 1950), polnischer Solo- und Jazzflötist, Komponist und Dirigent
 Zygmunt Zgraja (* 1937)